Андрей Александрович Соколов (—) — советский  (тенор). Солист Большого театра (1953—1983). Заслуженный артист РСФСР (1968).

Биография 
Сын оперной певицы.

До войны учился в Свердловском музыкальном училище по классу фортепиано.

В 1941 году прервал учёбу в связи с началом Великой Отечественной войны.

После войны окончил фортепианное отделение училища и поступил на вокальный факультет консерватории (класс педагога И. Вигасина, потом Ф. Образцовской).

Был солистом Свердловской филармонии, откуда и перевёлся в Большой театр.

Репертуар 
 Финн («Руслан и Людмила»)
 Собинин («Иван Сусанин»)
 Шуйский («Борис Годунов»)
 Голицын («Хованщина»)
 Князь («Русалка»)
 Водемон («Иоланта»)
 Владимир Игоревич («Князь Игорь»)
 Княжич («Чародейка»)
 Гвидон («Сказка о царе Салтане»)
 Лоренцо («Фра-Дьяволо»)
 Альфред («Травиата»)
 Пинкертон «Чио-Чио-сан»
 Анатоль Курагин («Война и мир»)
 Паоло («Франческа да Римини»)
 Лизандр («Сон в летнюю ночь»)
 Священник («Мёртвые души»)
 Самойлов («Мать»).

Аудиозаписи

Видеозаписи 
 1978 — «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, Шуйский, дир. Борис Хайкин

Примечания 

Медики Великой Отечественной войны
Выпускники Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Выпускники Уральской консерватории